Casey Dellacqua e Jaroslava Švedova erano le detentrici del titolo, ma Dellacqua ha deciso di non partecipare. Švedova ha fatto coppia con Tímea Babos, ma le due sono state sconfitte nei quarti di finale da Caroline Garcia e Kristina Mladenovic.

Garcia e Mladenovic hanno sconfitto in finale Martina Hingis e Sania Mirza con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Martina Hingis /  Sania Mirza (finale)
  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (ritirate)
  Tímea Babos /  Jaroslava Švedova (quarti di finale)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (quarti di finale)

 Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic (campionesse)
 Andrea Sestini Hlaváčková /  Lucie Hradecká (quarti di finale)
 Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (secondo turno, ritirate)
 Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (semifinale)

Alternate 
  Ioana Raluca Olaru /  Alicja Rosolska (primo turno)

Wildcard 

  Paula Badosa Gibert /  María José Martínez Sánchez (primo turno)
  Svetlana Kuznecova /  Anastasija Pavljučenkova (quarti di finale, ritirate)

 Květa Peschke /  Barbora Strýcová (primo turno)
 Sílvia Soler Espinosa /  Sara Sorribes Tormo (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2016
WTA Tour 2016